Gabou peut désigner :
 Gabou, la localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso ;
 Gabou, la localité située dans le département de Zawara au Burkina Faso ;
 Gabou, une localité du Cameroun située dans l'arrondissement de Meri ;
 la communauté rurale de Gabou au Sénégal.